

Storia 
 Babilonia – antica città della Mesopotamia
 Babilonia (o Babilonide) – regione storica che prende il nome dalla omonima città
 Babilonia – satrapia dell'Impero achemenide
 Babilonia – antica fortezza in Egitto

Militaria 
 Operazione Babilonia – operazione militare israeliana contro l'Iraq del 1981
 Operazione Antica Babilonia – operazione militare in Iraq del 2003-2006
 Progetto Babilonia – programma militare sviluppato nell'Iraq di Saddam Hussein

Musica 
 Babilonia – singolo di Diodato del 2014
 Babilonia – singolo di Loredana Bertè del 2018

Altro 
 Babilonia – metafora per indicare uno stato o un'istituzione negativa per l'uomo
 Babilonia – periodico
 Babilonia – programma televisivo